phi (fi) – jedna z liter alfabetu greckiego, Φ φ
 .fi – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla stron internetowych z  Finlandii
 mezon fi – pojęcie fizyczne
 zjawisko fi – pojęcie dotyczące ludzkiego oka

 Astronomia
 fi Centauri – gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura
 fi Sagittarii – gwiazda w gwiazdozbiorze Strzelca
 fi Velorum – gwiazda w gwiazdozbiorze Żagla

Zobacz też 
 lo-fi
 hi-fi
 Wi-Fi